Валье́хо () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Вальехо, Альфонсо (1943—2021) — испанский драматург, поэт, художник и невролог.
 Вальехо, Борис (род. 1941) — живописец и книжный иллюстратор.
 Вальехо, Камила (род. 1988) — чилийская активистка коммунистического и студенческого движений.
 Вальехо, Мелани (род. 1979) — австралийская актриса.
 Вальехо, Сесар (1892—1938) — перуанский поэт и писатель, драматург, публицист, политик.
 Вальехо, Фели (1917—2013) — филиппинская актриса, сестра Эрнесто Вальехо.
 Вальехо, Фернандо (род. 1942) — колумбийский биолог и общественный деятель; писатель, сценарист, кинорежиссёр.
 Вальехо, Хесус (род. 1997) — испанский футболист, защитник.
 Вальехо, Эрнесто (1909—1945) — филиппинский скрипач, брат Фели Вальехо.

Составные фамилии 
 Вальехо Понс, Франсиско (род. 1982) — испанский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Буэро Вальехо, Антонио (1916—2000) — испанский драматург.
 Вальехо-Нагера Ботас, Хуан-Антонио (1926—1990) — испанский психиатр, писатель.

Топонимы 
 Вальехо — город в Калифорнии, США.